Hanatarō Yamada es un personaje del manga y anime Bleach creado por Tite Kubo. Es el séptimo oficial del cuarto escuadrón (Escuadrón de rescate y de curación) bajo el mando de la Capitana Retsu Unohana y la Teniente Isane Kotetsu.

Perfil 

Es un joven oficial médico con el séptimo rango más alto en el cuarto escuadrón. Su aspecto es el de un joven atolondrado y de poca personalidad, muy tímido y respetuoso, al punto de parecer que sufre complejo de inferioridad. Es muy raro incluso verlo portar su katana, ya que por lo regular solo porta su bolsa de medicinas.

Su nombre es una variación de Tarō Yamada, popularmente considerada en la sociedad japonesa como la combinación de nombre y apellido más ordinaria y carente de creatividad. Según la mayoría de quienes lo conocen, su nombre es muy complicado y por lo que en general lo llaman "Hana" (literalmente 'flor'), especialmente Ganju e Ichigo.

Cumpleaños: 1 de abril  
Altura: 1,53 m  
Peso: 45 kg  
Afiliación: Sociedad de Almas, Ryoka
Ocupación: 7º Oficial de la 4ª División

Historia 

Se le vio por primera vez después que Rukia fuera llevada por su hermano y Renji como prisionera. Mientras estuvo cautiva en los cuarteles, él fue el encargado de su alimentación y el mantenimiento de su celda. A medida que convivió con Rukia, esta le relataba sobre como era el mundo humano, sobre Ichigo y la vida que allí llevó; poco a poco, Hanataro comenzó a encariñarse con Rukia y a lamentar que fuese enjuiciada.

Pero al ser trasladada a la torre, ya no se necesitó el servicio del joven shinigami, pero por una serie de coincidencias terminó escapando del undécimo escuadrón junto a Ichigo y Ganju, por lo que les pidió que a cambio de guiarlos a la torre, ellos se encargaran de salvar a Rukia. A partir de ese momento, pasó a ser un miembro más del grupo de rescate, ayudando al resto, especialmente en lo que a asistencia médica se refiere. Fue además uno de los pocos testigos del entrenamiento de Ichigo para conseguir el Bankai.

Al llegar la amenaza de los Bount, fue enviado a la tierra por su Capitán (disfrazado como vendedor de un supermercado), donde hizo gala de soberbios conocimientos médicos asistiendo a los miembros del grupo y a las víctimas.

Poderes 

Como todo shinigami, Hanatarō posee la facultad de purificar Hollow infligiéndoles un corte profundo en su máscara con la Zanpakutō y de transportar a los plus a la Sociedad de Almas con el Funeral del Alma.

Hanatarō no posee habilidades de combate destacables, ni facultades en kidō que lo hagan especial más allá de los usos médicos que les da; ni sabe usar shunpō. Es un shinigami médico, con unas extraordinarias aptitudes para curar heridas a una rapidez asombrosa, es por ello que es el Séptimo oficial de la Cuarta División de Retsu Unohana.
Como miembro de la 4ª División, las habilidades en combate de Hanatarō apenas están desarrolladas, pese a ser un Oficial. Al parecer, la única fuente de poder que llega a poseer es su propia Zanpakutō, que por otro lado apenas utiliza. La verdadera habilidad de Hanatarō, al igual que la mayoría de los miembros de su división (con la excepción de sus dos líderes) reside en su capacidad de sanación, por medio de la vertiente curativa del Kidō, lo que los convierte en refuerzos muy útiles y necesarios en el campo de batalla. Para no desfallecer en su ardua tarea y realizarla con los mejores resultados, Hanatarō lleva un equipo médico a su espalda que consta, entre otros objetos de un potente anestésico (shinten), guantes espirituales, vendajes y diversas píldoras.

Zanpakutō 

Hanatarō porta su Zanpakutō en la cintura como cualquier otro shinigami, no obstante en ocasiones suele olvidarla y no llevarla consigo.

Shikai: Hisagomaru 

Su Zanpakutō se llama Hisagomaru (Calabaza, 瓠丸, con valor de sustantivo propio) y se activa con el comando Cumple (満たせ, mitase), la liberación inicial de Hanatarō es peculiar, puesto que su habilidad es la de curar y absorber el daño de las heridas de los adversarios para, una vez se haya acumulado suficiente daño, transformar la espada en un pequeño bisturí capaz de lanzar potentes disparos de reiatsu o energía espiritual, cuando se agota, Hisagomaru vuelve a su estado inicial, perdiendo incluso su capacidad normal para cortar, por lo que debe repetir el proceso nuevamente.
Hisagomaru (瓠丸, Calabaza) es el nombre de la Zanpakutō de Hanatarō, aunque sólo se conozca gracias al anime y a omake del manga, ya que en la historia principal aún no ha luchado con ella. En su estado sellado, Hisagomaru tiene el aspecto de una katana con una hendidura en su hoja que se va rellenando de un color rojo brillante a medida que ataca a su oponente. Ya en este estado, Hisagomaru es una Zanpakutō muy extraña, ya que en lugar de herir a sus enemigos, cura sus heridas desprendiendo pequeños vapores rojos a medida que se va creciendo la barra roja de su filo. La guardia de Hisagomaru es rectangular, parecida a la de una Zanpakutō estándar, mientras que el color de su mango es negro. 

Akeiro HisagomaruShikai: el comando de activación del shikai de Hisagomaru es rellena (満たせ, mitase), aunque en algunas traducciones se haya optado por rebosa. Cuando la barra roja del estado sellado de la Zanpakutō de Hanatarō llega a su tope, se activa automáticamente el shikai y se transforma en Akeiro Hisagomaru (朱色瓠丸, Calabaza de color Carmesí). En este estado, el arma adquiere la forma de un pequeño escalpelo. Lo que realmente hace único al shikai de Hanatarō es el hecho de que no se requiera obligatoriamente de un comando de activación para su shikai, ya que se manifestará cuando todo el filo se haya rellenado de rojo. 

Una vez realizada la transformación, Akeiro Hisagomaru concentra todas las heridas que ha ido absorbiendo en un único y poderoso ataque, que es lanzado en forma de una potente corriente de energía de color rojo, similar al Cero de los Menos y lo suficientemente poderosa como para herir seriamente a un Gillian. Sin embargo, los ataques siguientes, aunque ya tienen capacidad ofensiva y no curativa, son muy débiles y difíciles de realizar, pues la forma de escalpelo de la Zanpakutō la convierte en un instrumento con muy poca utilidad en batallas cuerpo a cuerpo.

Trivia 

Desde su aparición Hanatarō se convirtió en uno de los personajes más populares de Bleach durante la Saga de la Sociedad de Almas, llegando a ocupar el séptimo lugar en la segunda encuesta de popularidad realizada en la serie. Aun así, tras dejar de aparecer, su posición ha descendido drásticamente y en la más reciente encuesta sólo alcanzó la 42ª posición. 

Hanatarō ha protagonizado un gran número de omake tanto en el manga como, más aún, en el anime; la mayoría de éstos junto a Kon. En una serie de estos omake Kon ocupa el cuerpo de Hanatarō y descubre las habilidades de su Zanpakutō. Precisamente junto a Kon, Hanatarō protagoniza uno de los ejemplares de la primera edición de Bleach Beat Collection.

Personajes de Bleach
Médicos ficticios
Personajes masculinos en anime y manga